Julie Harris (színművész) – amerikai színésznő
Julie Harris (ruhatervező) – brit ruhatervező